Dans le domaine militaire,  peut désigner :

États-Unis 
 d'infanterie (États-Unis)

France 
 d'infanterie (France)